Rosa malditapuede referirse a:
 el nombre común de la planta Paeonia broteri; o
 el nombre común de la planta Paeonia coriacea.